О́янперя () — финская фамилия. Известные носители:

 Оянперя, Абрахам (1856—1916) — финский певец.
  (род. 1983) — финский футболист.
 Оянперя, Олави (1921—2016) — финский гребец-каноист.